Митчелл Докер (, род.  в Мельбурне, Австралия) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2017 года за команду «».

Достижения 

 2005
8-й — Herald Sun Tour
 2007
1-й на этапе 3 — Tour de Hokkaido
 2008
1-й на этапе 5 — Тур Восточной Явы
2-й — Drie Zustersteden
6-й — Тур Лангкави
 2009
2-й — Halle–Ingooigem
5-й — Rund um die Nürnberger Altstadt
 2010
1-й на этапе 3 — Route du Sud
4-й — Delta Tour Zeeland
1-й на этапе 1
5-й — Три дня Западной Фландрии
 2011
6-й — Гент — Вевельгем
 2013
1-й — Bay Classic Series Williamstown
 2014
1-й на этапе 1 (ТТТ) — Джиро д’Италия
 2017
 4-й Hong Kong Challenge
 9-й Дварс дор Фландерен

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Австралии